La final de la Liga de Campeones de la UEFA 1993-94 se disputó el día 18 de mayo de 1994 en el Estadio Olímpico de Atenas, Grecia. Fue la 40.ª edición de la final de la competición y los equipos que la disputaron fueron el AC Milan y el Barcelona, con resultado de 4–0 para los italianos, que lograron su quinta Copa de Europa.

Partido

Filmografía 
 Retransmisión TVE (18/05/1994), Resumen de la retransmisión de TVE, de la «Final Atenas 1994» rtve.es
 Reportaje UEFA (05/10/2013), Video conmemorativo de la «Final Atenas 1994» por Fabio Capello uefa.com

Véase también 
 Liga de Campeones de la UEFA 1993-94
 Copa Intercontinental 1994
 Supercopa de Europa 1994

Enlaces externos 
 Final de la Liga de Campeones de 1994 en uefa.com
 Video resumen de la «Final Atenas 1994» (TD-TVE) en rtve.es

1994
Fútbol en 1994
Deporte en Atenas
Historia de la Associazione Calcio Milan
Liga de campeones